JSP može značiti:

 JSP, Java Server Pages
 Japetić Star Party, tradicionalni godišnji star party (druženje u svrhu zajedničkog promatranja s teleskopima) u organizaciji AD Beskraj iz Zagreba.